Сезон 1982/1983 стал для «Ювентуса» 81-м в чемпионате Италии. Перед началом этого сезона летом 1982 года в клуб приходят полузащитники Збигнев Бонек из «Видзева» и Мишель Платини из «Сент-Этьена». Эта пара футболистов в ближайшие годы будет определять игру команды. Мишель Платини в сезоне 1982/1883 с 16-ю забитыми голами стал лучшим бомбардиром Серии А. В чемпионате Италии «Ювентус» занял второе место, уступив первенство «Роме».                

В Кубке европейских чемпионов клуб во второй раз в своей истории дошел до финала, где в матче на Олимпийском стадионе в Афинах уступил «Гамбургу» со счетом 0:1. Единственный мяч забил Феликс Магат.                

В этом сезоне «Ювентус» завоевал свой седьмой Кубок Италии обыграв в финале по сумме двух матчей «Верону». В первом поединке «бьянконери» уступили сопернику 0:2. В ответном матче «Ювентус» победил «Верону» 3:0, победный мяч на 119-ой минуте забил Мишель Платини.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

Групповой этап

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок чемпионов

1-й раунд

2-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Литература

Примечания